Putilowo () ist der Name mehrerer russischer Orte:
 Putilowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Gauten und Korjeiten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Putilowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Putilowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Putilowo (Pskow, Nowosokolniki), Dorf im Rajon Nowosokolniki, Oblast Pskow
 Putilowo (Pskow, Porchow), Dorf im Rajon Porchow, Oblast Pskow
 Putilowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Putilowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda